Charles Méray (1835-1911), mathématicien français ;
 Opika von Méray Horváth (1889-1977), patineuse artistique hongroise.